Сан-Бой-де-Льобрегат ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Льобрегат. Занимает площадь 21,48 км². Население — 82411 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 17 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Ayuntamiento
 Información del municipio en la web de la Generalitat de Catalunya

Муниципалитеты Барселоны